Ву́лиця Воробке́вича — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Воробкевича — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Воробкевича — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці, названі на честь людей